Guàrdia Roja (Baviera), en la República Soviètica de Baviera
 Guàrdia Roja (Finlàndia), en la Guerra civil finlandesa
 Guàrdia Roja (Hongria), en la República Socialista d'Hongria
 Guàrdia Roja (Itàlia), en 1919-1920
 Guàrdia Roja (Rússia), durant la Revolució russa de 1917 i la posterior guerra civil russa
 Guàrdia Roja (Xina), durant la Revolució Cultural (també s'usa la denominació Jove Guàrdia Roja)
 Jove Guàrdia Roja d'Espanya (JGRE), organització juvenil del Partit del Treball d'Espanya
 Partit de la Guàrdia Roja, dels Estats Units, que lluita pels drets civils de la població xineso-americana